Тит Флавий Сабин () е политик на Римската империя през 1 век.

Биография 
Той е син на Тит Флавий Сабин (консул 47 г.) и Арецина Клементина‎.

Тит Флавий е суфектконсул през май и юни 69 г. Той се жени за Арецина. Баща е на Тит Флавий Сабин и Тит Флавий Клемент.

Източници 
 Тацит, Histories
 Светоний, Lives of the Twelve Caesars
 Дион Касий, Roman History
 Arnold Blumberg (ed) (1995), Great Leaders, Great Tyrants?: Contemporary Views of World Rulers Who Made History

Имперски римски консули
Флавии
Флавиева династия